Torgny – ex comune belga, ora frazione del comune di Rouvroy
Torgny – nome proprio di persona svedese maschile
Torgny il Lagmann – nome di tre "Lögsögumaður" citati nella Heimskringla